Termin NAAD ima više značenja.

 2,6-Dihidroksipseudooksinikotinska hidrolaza, enzim
 Naad (bend), muzička grupa